Killswitch Engage е дебютен студиен албум на метълкор групата Килсуич Ингейдж, издаден на 4 юли 2000 г. от Ferret Music. Определян е за първия успешен метълкор албум.

Състав 
 Джеси Лийч – вокали
 Джоел Строузъл – китара
 Пийт Кортес – китара
 Майк Д'Антонио – бас
 Адам Дуткевич – барабани, бек вокали

Песни

Източници 

Музикални албуми от 2000 година
Албуми на Килсуич Ингейдж
Дебютни албуми